El Torneig de Nova York 2020, també conegut com a New York Open 2020, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 16 de febrer del 2020 al Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, Nova York, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP Tour 2020

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Nova York